Ко́шкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Кошкины — русский боярский и дворянский род, предки Романовых.

 
 Кошкин, Алексей Иванович (1920—1942) — Герой Советского Союза.
 Кошкин, Анатолий Аркадьевич — востоковед.
 
 
 
 
 Кошкин, Дмитрий Александрович (род. 1986) — казахстанский горнолыжник.
 Кошкин, Евгений Зиновьевич (род. 1959) — советский и российский футболист.
 Захарий Иванович Кошкин (ум. в 1461) — московский боярин.
 
 Кошкин, Константин Михайлович (род. 1950) — советский актёр, диктор.
 Кошкин, Константин Гаврилович (1912—1995) — советский скульптор.
 Кошкин, Лев Николаевич (1912—1992) — академик ВАСХНИЛ.
 
 Кошкин, Никита Арнольдович (род. 1956) — гитарист.
 Кошкин, Николай Петрович (1925—1997) — советский разведчик.
 Кошкин, Олег Александрович (род. 1937) — советский и российский скульптор.
 Кошкин, Сергей Николаевич (род. 1954) — российский дипломат.
 Кошкин, Фёдор Фёдорович (1927—1993) — вальщик леса, Герой Социалистического Труда.
 Кошкин, Юрий Николаевич (1910—1983) — инженер-конструктор, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Кошкин, Ян Петрович (псевд. Я. П. Аль­кор; 1900—1938) — российский и советский этнограф и лин­гвист.

Составные фамилии

Кошкина 
 Кошкина, Марина (род. 1985) — прозаик.
 Кошкина, Соня (настоящее имя: Ксения Никитична Василенко; род. 1985) — украинская журналистка и телеведущая.
 Кошкина, Яна Викторовна (род. 1990) — российская актриса.

Топоним 
 Кошкин — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.

Примечания

См. также 

 
 
 
 Улица Кошкина